Маилян — фамилия:
 Маилян, Антон Саркисович (1880—1942) — армянский советский композитор
 Маилян, Левон Рафаэлович (род. 1954) — российский учёный-строитель, доктор технических наук.
 Маилян, Масис Самвелович (род. 1967) — карабахский политический деятель и дипломат.
 Маилян, Рафаэл Левонович (1924—2004) — Заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный академик Российской академии архитектуры и строительных наук.
 Маилян, Сурен (род. 1972) — советский и армянский футболист.